Ignazio Milillo (1914-2004) – generale italiano
 Ricardo Milillo (n. 1969) – ex calciatore venezuelano, di ruolo centrocampista
 Valeria Milillo (n. 1966) – attrice italiana
 Vincenzo Milillo (1904-1966) – politico italiano